Koszyce ist der Name folgender Orte in Polen:
 Koszyce, Stadt im Powiat Proszowicki in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Gmina Koszyce, Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Proszowicki in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Koszyce (dt. Koschütz), Stadtteil von Piła (Schneidemühl) in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Piła#Stadtteile
 Koszyce, Dorf im Powiat Opatowski in der Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Wojciechowice

Siehe auch:
 Košice (Begriffsklärung)
 Koschitz